Misr, de Arabische naam voor Egypte
 Misr Overseas Airways, Egyptische luchtvaartmaatschappij (van 1981 tot 1989)
 Misr Petroleum Company, Egyptisch petroleumbedrijf
 Misr International University, een universiteit in Caïro
 Misr University for Science & Technology, een privé-universiteit in Caïro (gesticht in 1996)
 Misr Flying Institute, Egyptische vliegschool (opgericht in 1932)
 Misr Station, de vroegere naam van Station Ramses in Caïro
 Misr Station, een van de twee grote spoorwegstations in Alexandrië
 Banque Misr, de eerste Egyptische bank, in 1920 opgericht door Talaat Pasha Harb